Jacques-Nicolas Paillot de Montabert (1771 -1849), artiste-peintre français.
Montabert (Aube), ancienne commune disparue en l'An III

Montabert est aussi une entreprise française.